Orlov är ett ryskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Dmitrij Orlov (född 1991), rysk ishockeyspelare
 Grigorij Orlov (1734–1783), rysk adelsman
 Jakob Orlov (född 1986), svensk fotbollsspelare
 Janina Orlov (född 1955), finlandssvensk översättare och litteraturvetare

Se även 

 General Orlov

Ryska efternamn